Szalai Attila
 Szalai Attila (1950–2020) újságíró, műfordító
 Szalai Attila (1964) karikaturista
 Szalai Attila (1965) válogatott labdarúgó
 Szalai Attila (1998) válogatott labdarúgó
Szalay Attila
 Szalay Attila (1951) újságíró, szerkesztő
hasonló nevűek
 Szalay-Berzeviczy Attila (1972) közgazdász